Доло́рес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 18,69 км². Население — 7392 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Majaeros. Cosas y cosicas 
 Club de Golf Dolores 
 Código Postal Dolores- Alicante 
 
 
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante 
 

Муниципалитеты Аликанте